Sala steht für:
 Sala (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Sala (Architektur), offener Pavillon
 Šala (Gottheit), mesopotamische Gottheit
 Titularbistum Sala, Titularbistum der römisch-katholischen Kirche
 Carrozzeria Italiana Cesare Sala, ehemaliges italienisches Karosseriebauunternehmen

Sala ist der Name folgender

Orte:
 Sala (Schweden), Stadt in Schweden
 Sala (Gemeinde), Gemeinde in Schweden
 Sala (Lettland), Ortschaft in Lettland
 Sala Baganza, Gemeinde in Italien
 Sala Biellese, Gemeinde in Italien
 Sala Bolognese, Gemeinde in Italien
 Sala Comacina, Gemeinde in Italien
 Sala Consilina, Gemeinde in Italien
 Sala Monferrato, Gemeinde in Italien
 Sala Capriasca, Gemeinde in der Schweiz
 Šaľa, Stadt in der Slowakei
 Okres Šaľa, Verwaltungsgebiet in der Slowakei
 Sala, Ortsteil der Gemeinde Giaveno, Provinz Turin, Italien

Orte in der antiken Geographie:
 Sala (Hispania Baetica) (auch Salpensa), Stadt der Turdetani in Hispania Baetica, im heutigen Spanien
 Sala (Phrygien), Stadt in Phrygien, in der heutigen Türkei
 Sala Colonia (heute Chellah), römische Kolonie in Mauretania Tingitana, Marokko

Siehe auch:
 Sahla
 Salla
 Zala
 Salah